Porte de la Chapelle – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XVIII arrondissement di Parigi
 Porte de la Chapelle – stazione della Metropolitana di Parigi